Hellraiser peut désigner :
 Hellraiser, film britannique d'horreur réalisé en 1987 ;
 Hellraiser, film d'horreur américain de 2022 ;
 Hellraiser (chanson), chanson écrite par Ozzy Osbourne, Zakk Wylde et Lemmy Kilmister de Motörhead ;
 Hellraiser album du groupe Krokus ;
 The Hellraiser, groupe de heavy metal ;
 Hellraiser (festival), festival de musiques électroniques hardcore et gabber ;
 DJ Hellraiser, DJ australien originaire de Melbourne de musique électronique hard trance ;
 Clive Barker présente Hellraiser (Clive Barker's Hellraiser) est une série de comics inspiré des films et du roman du même nom.

Annexes 
 Hellblazer, série de comics qui était originellement intitulée Hellraiser.